Lara Dutta – attrice e modella indiana
 Narendranath Dutta, noto come Vivekananda – mistico indiano
 Sudhindranath Dutta – poeta e critico letterario bengalese